Xenophon, een schrijver uit Athene
 Xenophon van Efese, een schrijver uit Efese
 Gaius Stertinius Xenophon, de lijfarts van de Romeinse keizer Claudius
 Xenofon Zolotas, een Grieks econoom en premier